Rasta peut désigner :
 le mouvement rastafari, un de ses adeptes ou une personne adoptant une part de ses codes ;
 par métonymie, une coiffure particulière : les dreadlocks (ou cadenettes) ;
 un rastaquouère.
 Rasta (bivalve), un genre de mollusques de la famille des Lucinidae